Reichard se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Johann Jacob Reichard
 Johann Jacob Jakob Reichard